Neutra steht für:
 Bistum Nitra, ein römisch-katholisches Bistum im Nordwesten der Slowakei
 Fürstentum Nitra (veraltet auch: Fürstentum Neutra oder Neutraer Fürstentum), ein frühmittelalterlicher westslawischer Staat
 Komitat Neutra (deutsch auch: Neutraer Gespanschaft), eine historische Verwaltungseinheit (Gespanschaft/Komitat) des Königreichs Ungarn
 Nitra (deutsch: Neutra), eine Stadt in der westlichen Slowakei
 Nitra (Fluss) (deutsch: Neutra), ein Fluss in der Westslowakei
 Nitra (Region) (inoffiziell auch Dolná Nitra (wörtlich: Unter-Neutra)), eine Tourismusregion in der Slowakei
 Nitriansky kraj (Neutraer Landschaftsverband), Verwaltungsgebiet (Landschaftsverband) in der südwestlichen Slowakei
 Okres Nitra, ein Verwaltungsgebiet im Westen der Slowakei
 (9543) Nitra, Asteroid des Hauptgürtels

Neutra ist der Familienname folgender Personen:
 Richard Neutra (1892–1970), österreichischer Architekt

Neutra steht weiterhin für:
 der Plural von Neutrum